Toponímia:
 Ward (Califòrnia), despoblat al comtat de Butte (Califòrnia)
 Ward (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Ward (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Ward (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Ward (Illinois), població al comtat de Jackson (Illinois, EUA)
 Ward's Island, illa a l'East River de Nova York 
 J Ward, presó australiana utilitzada per albergar criminals dements a Ararat (Victòria, Austràlia)
 Biografies:
 Algy Ward (1959, Croydon, Surrey), baixista i cantant rock and roll anglès 
 Anita Ward (1957, Memphis, Tennessee), cantant Afroamericana 
 Barbara Ward
 Chris Ward (1968), escaquista entrenador i escriptor d'escacs britànic 
 Frank Edwin Ward (Wysox, Pennsilvània, 1872 – 1953), compositor i organista estatunidenc 
 Mary Ward (Ripon, Anglaterra, 1585 - Heworth, 1645), religiosa britànica, fundadora de la congregació
 Nancy Ward (Chota, 1738-1824), Ghighau de la nació cherokee 
 Rodger Ward (1921, Beloit, Kansas - Anaheim, Califòrnia, 2004), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Sela Ward (Meridian, 1956), actriu estatunidenca
 Seth Ward, bisbe anglicà, conegut per les seves aportacions a l'astronomia geomètrica 
 Miscel·lània: Incident Ward, conflicte diplomàtic succeït a la Xina en 1948-1949, durant els anys finals de la Guerra Civil Xinesa